Aïn Fares, dans la wilaya de Mascara ;
 Aïn Fares, dans la wilaya de M'Sila.